Saint-Justin (Gers)
 Saint-Justin (Landes)